Zkratka IPA má více významů:
 Mezinárodní fonetická abeceda – anglicky , používaná pro zápis výslovnosti
 Mezinárodní fonetická asociace – anglicky 
 Mezinárodní policejní asociace – anglicky 
 isopropylalkohol – chemická sloučenina
 India Pale Ale – druh piva
 izolační papír asfaltovaný – hydroizolace, obvykle asfaltové pásy (též asfaltované izolační pásy, AIP)
 individuální právní akt
 interpretativní fenomenologická analýza – kvalitativní přístup k analýze dat

Externí odkazy 
 
 

Zkratky